Hemichroa (plant) - plantengeslacht
 Hemichroa (bladwesp) - geslacht van wespen